Komet LINEAR se lahko nanaša na enega naslednjih periodičnih kometov:
 187P/LINEAR (LINEAR 4)
 194P/LINEAR (LINEAR 9)
 165P/LINEAR (LINEAR 10)
 216P/LINEAR (LINEAR 16)
 217P/LINEAR (LINEAR 17)
 214P/LINEAR (LINEAR 22)
 221P/LINEAR (LINEAR 25)
 225P/LINEAR (LINEAR 26)
 218P/LINEAR (LINEAR 29)
 197P/LINEAR (LINEAR 30)
 219P/LINEAR (LINEAR 38)
 160P/LINEAR (LINEAR 43)
 209P/LINEAR (LINEAR 41)
 222P/LINEAR (LINEAR 46)
 228P/LINEAR
 294P/LINEAR (LINEAR 54)

Lahko je tudi komet in asteroid:
 176P/LINEAR = asteroid 118401 LINEAR

Imenovanje LINEAR je povezano še z naslednjimi periodičnimi kometi kometi :
 11P/Tempel-Swift-LINEAR (Komet Tempel-Swift-LINEAR)]] 
 146P/Shoemaker-LINEAR (Komet Shoemaker-LINEAR)]]
 148P/Anderson-LINEAR (Komet Anderson-LINEAR]]
 156P/Russell-LINEAR (Komet Russell-LINEAR)]]
 158P/Kowal-LINEAR (Komet Kowal-LINEAR)]]
 188P7LINEAR-Mueller (Komet LINEAR-Mueller)
 193P/LINEAR-NEAT (Komet LINEAR-NEAT 2)
 204P/LINEAR-NEAT (Komet LINEAR-NEAT 3)
 224P/LINEAR-NEAT (Komet LINEAR-NEAT 5)
 226P/Pigott-LINEAR-Kowalski (Komet Pigott-LINEAR-Kowalski)
 227P/Catalina-LINEAR (Komet Catalina-LINEAR)]]

Neoštevilčeni periodični in neperiodični LINEAR kometi pa so še (november 2009) :

 C/1998 G1 (LINEAR),
 C/1998 K2 (LINEAR),
 C/1998 K3 (LINEAR),
 C/1998 K5 (LINEAR),
 C/1998 M1 (LINEAR),
 C/1998 M2 (LINEAR),
 C/1998 M4 (LINEAR),
 C/1998 M5 (LINEAR),
 C/1998 Q1 (LINEAR),
 C/1998 T1 (LINEAR),
 C/1998 U1 (LINEAR),
 C/1998 U5 (LINEAR),
 P/1998 VS24 (LINEAR),
 C/1998 W3 (LINEAR),
 C/1998 Y1 (LINEAR),
 C/1999 G1 (LINEAR),
 C/1999 H3 (LINEAR),
 C/1999 J3 (LINEAR),
 C/1999 J4 (LINEAR),
 C/1999 K3 (LINEAR),
 C/1999 K4 (LINEAR),
 C/1999 K5 (LINEAR),
 C/1999 K6 (LINEAR),
 C/1999 K7 (LINEAR),
 C/1999 K8 (LINEAR),
 C/1999 L2 (LINEAR),
 C/1999 L3 (LINEAR),
 C/1999 N4 (LINEAR),
 C/1999 S3 (LINEAR),
 C/1999 S4 (LINEAR),
 C/1999 T2 (LINEAR),
 C/1999 T3 (LINEAR),
 P/1999 U3 (LINEAR),
 P/1999 XB69 (LINEAR),
 C/1999 XS87 (LINEAR),
 C/1999 Y1 (LINEAR),
 C/2000 B2 (LINEAR)
 C/2000 CT54 (LINEAR)
 C/2000 D2 (LINEAR)
 P/2000 G1 (LINEAR)
 C/2000 G2 (LINEAR)
 C/2000 H1 (LINEAR)
 C/2000 K1 (LINEAR)
 C/2000 K2 (LINEAR)
 P/2000 QJ46 (LINEAR)
 P/2000 R2 (LINEAR)
 C/2000 SV74 (LINEAR)
 C/2000 U5 (LINEAR)
 C/2000 WM1 (LINEAR)
 C/2001 A1 (LINEAR)
 C/2001 A2-A (LINEAR)
 C/2001 A2-B (LINEAR)
 C/2001 B1 (LINEAR)
 C/2001 C1 (LINEAR)
 C/2001 K5 (LINEAR)
 C/2001 N2 (LINEAR)
 C/2001 RX14 (LINEAR)
 C/2001 U6 (LINEAR)
 C/2001 W1 (LINEAR)
 C/2001 X1 (LINEAR)
 C/2002 A1 (LINEAR)
 C/2002 A2 (LINEAR)
 P/2002 AR2 (LINEAR)
 C/2002 A3 (LINEAR)
 C/2002 B1 (LINEAR)
 C/2002 B2 (LINEAR)
 C/2002 B3 (LINEAR)
 C/2002 C2 (LINEAR)
 C/2002 CE10 (LINEAR)
 P/2002 EJ57 (LINEAR)
 C/2002 H2 (LINEAR)
 C/2002 J5 (LINEAR)
 C/2002 K2 (LINEAR)
 C/2002 O7 (LINEAR)
 C/2002 Q2 (LINEAR)
 C/2002 Q3 (LINEAR)
 C/2002 Q3-A (LINEAR)
 C/2002 Q5 (LINEAR)
 P/2002 T5 (LINEAR)
 C/2002 T7 (LINEAR)
 C/2002 U2 (LINEAR)
 C/2002 V2 (LINEAR)
 C/2002 VQ94 (LINEAR)
 C/2002 X1 (LINEAR)
 C/2003 F1 (LINEAR)
 C/2003 G1 (LINEAR)
 C/2003 G2 (LINEAR)
 C/2003 H1 (LINEAR)
 C/2003 H2 (LINEAR)
 P/2003 HT15 (LINEAR)
 C/2003 K4 (LINEAR)
 C/2003 L2 (LINEAR)
 C/2003 O1 (LINEAR)
 P/2003 O2 (LINEAR)
 P/2003 O3 (LINEAR)
 C/2003 R1 (LINEAR)
 C/2003 S3 (LINEAR)
 C/2003 S4-A (LINEAR)
 C/2003 S4-B (LINEAR)
 C/2003 T2 (LINEAR)
 C/2003 T4 (LINEAR)
 C/2003 U1 (LINEAR)
 P/2003 U2 (LINEAR)
 P/2003 UY275 (LINEAR)
 C/2003 V1 (LINEAR)
 C/2003 W1 (LINEAR)
 C/2003 WT42 (LINEAR)
 C/2004 B1 (LINEAR)
 C/2004 F2 (LINEAR)
 P/2004 FY140 (LINEAR)
 C/2004 G1 (LINEAR)
 C/2004 H1 (LINEAR)
 P/2004 HC18 (LINEAR)
 C/2004 K3 (LINEAR)
 C/2004 L1 (LINEAR)
 C/2004 L2 (LINEAR)
 C/2004 RG113 (LINEAR)
 C/2004 U1 (LINEAR)
 P/2004 WR9 (LINEAR)
 C/2004 X2 (LINEAR)
 C/2004 X3 (LINEAR)
 C/2004 YJ35 (LINEAR)
 C/2005 A1-A (LINEAR)
 C/2005 G1 (LINEAR)
 C/2005 H1 (LINEAR)
 C/2005 K2 (LINEAR)
 C/2005 K2-A (LINEAR)
 C/2005 Q1 (LINEAR)
 P/2005 Q4 (LINEAR)
 C/2005 R4 (LINEAR)
 C/2005 YW (LINEAR)
 P/2005 YQ127 (LINEAR)
 C/2006 M1 (LINEAR)
 C/2006 S2 (LINEAR)
 P/2006 U1 (LINEAR)
 C/2006 X1 (LINEAR)
 C/2006 VZ13 (LINEAR)
 C/2006 XA1 (LINEAR)
 C/2007 D1 (LINEAR)
 C/2007 D3 (LINEAR)
 C/2007 G1 (LINEAR)
 C/2007 JA21 (LINEAR)
 C/2007 M3 (LINEAR)
 C/2007 O1 (LINEAR)
 C/2007 U1 (LINEAR)
 C/2007 W3 (LINEAR)
 C/2007 Y1 (LINEAR)
 C/2008 H1 (LINEAR)
 C/2008 R3 (LINEAR)
 P/2008 WZ96 (LINEAR)
 C/2008 X3 (LINEAR)
 C/2009 B2 (LINEAR)
 C/2009 T3 (LINEAR)
 P/2009 U6 (LINEAR)

Opombe in sklici